O Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina de 2015/2016 foi a 56ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Grupo Desportivo da Gafanha conquistou o seu 1º Título.

Clasificação 1ª Divisão Feminina Fase Regular 

Juvemaia ACDC tem uma falta de comparência

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Apenas um jogo na final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5610&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5610&layout=resultados

1.ª Divisão Feminina de Basquetebol